Soden-Fraunhofen ist der Familienname folgender Personen:
 ein bayerisches Adelsgeschlecht, Linie einer ursprünglich niedersächsischen Familie, siehe Soden (Adelsgeschlecht)

 Alfred Graf von Soden-Fraunhofen (1875–1944), Mitbegründer der ZF Friedrichshafen AG, Ehrenbürger der Stadt Friedrichshafen
 Ekart Graf von Soden-Fraunhofen (1906–1974), deutscher Unternehmer
 Heinrich von Soden-Fraunhofen (1920–2000), deutscher Geistlicher, Weihbischof der Erzdiözese München und Freising
 Josef Graf von Soden-Fraunhofen (1883–1972), bayerischer Politiker
 Maximilian von Soden-Fraunhofen (1844–1922), deutscher Jurist, Innenminister Bayern, Reichstagsabgeordneter

Siehe auch:
 Neufraunhofen
 Frauenhofen